Joe Kelly peut désigner :
 Joe Kelly (1971-), scénariste de comics ;
 Joe Kelly (1913-1993), un pilote irlandais de Formule 1 ;
 Joe Kelly (1886-1977), un voltigeur de baseball des années 1910 ;
 Joe Kelly (1900-1967), un voltigeur de baseball des années 1920 ;
 Joe Kelly (1988-), un lanceur de baseball.